

События 
 Военные трибуны с консульской властью Луций Фурий Медуллин (2-й раз), Гай Валерий Потит Волез (2-й раз), Нумерий Фабий Вибулан (2-й раз) и Гай Сервилий Агала (2-й раз).
 407/406 — Афинский архонт-эпоним Антиген. Эфор-эпоним Спарты Пантакл.
 Победа наварха Спарты Лисандра над афинским флотом Алкивиада в сражении у мыса Нотия возле Эфеса.
 Младший сын Дария II Кир, управляющий малоазийскими сатрапиями, начинает оказывать щедрую поддержку Спарте.
 407—389 — Царь Боспорского царства Сатир I. Завоевание Феодосии.
 Речь «О своём возвращении» Андокида
 Осада афинскими войсками города Андрос на одноимённом острове в ходе Пелопоннесской войны.
 Античная трагедия Еврипида 407 года до н. э. — Ифигения в Авлиде (Еврипид).

Родились 
 Спевсипп — древнегреческий философ, племянник и ученик Платона.

Скончались 
 Антиох (флотоводец) — афинский флотоводец во время Пелопоннесской войны.

См. также

Примечания